Lupul  este un nume de familie românesc provenit de la animalul „lup”. Este o variantă a numelui Lupu.

Se poate referi la:
 Gary Lupul (1959-2007), hocheist canadian
 Ioan Lupul (1836-1922), politician român
 Joffrey Lupul (n. 1983), hocheist canadian

Nume de familie românești